Pan Tau může být:
 Pan Tau – československý televizní seriál z let 1970–1979
 Pan Tau (film) – německo-československý film režiséra Jindřicha Poláka z roku 1988
 Pan Tau (seriál, 2020) – německý televizní seriál z roku 2020

Související články 

 Od zítřka nečaruji – filmový sestřih ze seriálu Pan Tau z roku 1979
 Poplach v oblacích – filmový sestřih ze seriálu Pan Tau z roku 1979